

Pessoas
Jack Lemmon

Localidades

Lemmon (Dakota do Sul)

Desambiguações de sobrenomes